Belgijska Liga Siatkówki 2010/2011 - 67. sezon walki o mistrzostwo Belgii organizowany przez Liga Belgium. Zainaugurowany zostały 2 października 2010 roku i trwał do 27 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Belgię reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały po dwa mecze systemem kołowym. Zespoły z miejsc 1-6 awansowały do fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 7-10 - do fazy play-down. W drugiej fazie drużyny ponownie rywalizowały systemem kołowym. Do finału, gdzie rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw, awansowały dwa najlepsze zespoły fazy play-off. Z Ligi A spadła drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w fazie play-down.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Uwaga: Zwycięzca fazy zasadniczej rozpoczął fazę play-off z dorobkiem 5 pkt, a każda kolejna drużyna rozgrywki rozpoczynała z jednym punktem mniej.
1 Klub Prefaxis Menen w meczu 2. kolejki przeciwko Aquacare Halen ukarany został walkowerem i odjęciem jednego punktu.

Finały 

(do trzech zwycięstw)

Faza play-down

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Uwaga: Drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła 7. miejsce, fazę play-down rozpoczęła z dorobkiem 3 pkt, a każda kolejna drużyna po fazie zasadniczej rozgrywki rozpoczynała z jednym punktem mniej.

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

MVP

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Belgii